Karl I Ludvig av Pfalz, född 1617, död 28 augusti 1680, var kurfurste av Pfalz från 1632 till 1680.

Referenser
 Alexander Schweickert: Kurpfalz. Kohlhammer, Stuttgart 1997, .

Noter

Externa länkar

Män
Födda 1617 
Avlidna 1680
Kurfurstar av Pfalz